Arn. — латинское сокращение для следующих авторов:

 Арнобий (IV век) — раннехристианский богослов и апологет;
 Арнотт, Джордж Арнотт (1799—1868) — шотландский ботаник.

Примечания